Владимир Викторович Константинов — генерал-майор танковых войск.

Биография 
Родился 1 ноября 1935 года в городе Москве в семье служащего. После окончания средней школы в с октября 1955 года был призван в армию и назначен в 9 отдельный учебный танковый полк г. Владимир в батальон механиков — водителей танков. С октября 1955 г. по 1956 г. являлся курсантом.

С октября 1956 г. является курсантом Гвардейского Ульяновского Краснознаменного танкового училище им. В. И. Ленина. В 1959 году после окончания училища был направлен для прохождения дальнейшей службы, в Белорусский военный округ (город Борисов), где прослужил 8 лет из них:
 1959—1962 г. — командир танкового взвода;
 1962—1966 г. — командир танковой роты;
 1966—1967 г. — начальник штаба танкового батальона.

С 31.08.1967 по 27.06.1975 г. — слушатель Военной Академии им. М. В. Фрунзе, начальник штаба танкового полка, зам. командира танкового полка, командир танкового полка, начальник штаба танковой дивизии.

Командир 60-й танковой Севско-Варшавской дивизии с 1975 по 1980 год. Зам. командира 1-го Армейского корпуса, проходил службу на территории республики Афганистан, советник Социалистической республики Вьетнам, начальник Ленинградского Суворовского военного училища.

С 1994 года — на пенсии, а с 2013 года — генерал-инспектор в СВУ СПб.

Женат, 2 детей, 4 внуков, 1 правнук.

Награды 
 Орден «Красной звезды»
 Орден «За службу Родине 3 степени»
 Орден Социалистической республики Вьетнам «Мужество»
 18 медалей.

Источники 
 ЛСВУ

Родившиеся в Москве
Выпускники школ
Выпускники Ульяновского танкового училища
Генерал-майоры (СССР)
Начальники Санкт-Петербургского суворовского военного училища